Le championnat DTM 1985 s'est déroulé du  au , sur un total de 9 courses, et a été remporté par le pilote suédois Per Stureson, au volant d'une Volvo.

Calendrier

Classement des pilotes 

Championnat DTM 1985
Championnat DTM 1985
Championnat DTM 1985